

Eliminacje kontynentalne

Półfinały

Landshut (1) 
 8 czerwca 1986 r. (niedziela),  Landshut

Awans: 8+1 do Finału Kontynentalnego

Lonigo (2) 
 8 czerwca 1986 r. (niedziela),  Lonigo

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego

Finał Kontynentalny 
 20 lipca 1986 r. (niedziela),  Wiener Neustadt

Awans: 5 do finału światowego

Eliminacje interkontynentalne

Skandynawia

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Gislaved (1) 
 1 maja 1986 r. (czwartek),  Gislaved

Awans: 8 do finału szwedzkiego

Karlstad (2) 
 9 maja 1986 r. (piątek),  Karlstad

Awans: 7 do finału szwedzkiego oraz Erik Stenlund

Finał szwedzki 
 21 maja 1986 r. (środa),  Eskilstuna
 22 maja 1986 r. (czwartek),  Nässjö
 23 maja 1986 r. (piątek),  Kumla

Awans: 4+1 do finału skandynawskiego oraz Jan Andersson

Finał duński 
 8 maja 1986 r. (czwartek),  Fjelsted

Awans: 5 do finału skandynawskiego oraz Tommy Knudsen z dziką kartą

Finał skandynawski 
 4 lipca 1986 r. (piątek),  Kumla

Awans: 7 do finału skandynawskiego

Eliminacje zamorskie

Eliminacje Wspólnotych Narodów

Finał brytyjski 
 1 czerwca 1986 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 9 do finału Wspólnoty Narodów

Finał Wspólnoty Narodów 
 8 czerwca 1986 r. (niedziela),  Manchester – Belle Vue

Awans: 11 do finału zamorskiego

Finał amerykański 
 21 czerwca 1986 r. (sobota),  Long Beach

Awans: 5 do finału zamorskiego

Finał zamorski 
 29 czerwca 1986 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 9 do Finału Interkontynentalnego
Uwaga! David Bargh miał zastąpić Richarda Knighta ale wybór wpadł na Malcolma Simmonsa

Finał Interkontynentalny 
 20 lipca 1986 r. (niedziela),  Bradford

Awans: 11+1 do finału światowego
Uwaga! Paul Thorp zastąpił Kelly’ego Morana

1986
1986 w sporcie żużlowym